Yì Jīng (Le Livre des mutations) : un manuel classique chinois.
 Yi Jing (635-713) : un moine bouddhiste chinois.